Sezonul 2005-06 a fost al 82-lea sezon din campionatul Bulgariei.

Titlul a fost disputat de 16 echipe, dar a fost câștigat de PFC Levski Sofia.

Clasament

Referințe 
 bulghist.html

Sezoane A PFG